Der Csardas aus „Die Fledermaus“ ist eine Komposition von Johann Strauss Sohn (ohne Opuszahl). Sie wurde am 25. Oktober 1873 im Konzertsaal des Wiener Musikvereins erstmals aufgeführt.

Anmerkungen 
Das Werk entstand bereits ein Jahr vor der Uraufführung der Operette Die Fledermaus und zwar in einer Gesangsversion mit Orchester, welche, wie oben erwähnt, am 25. Oktober 1873 uraufgeführt wurde und zwar in einer leicht variierten Fassung. Die Uraufführung der Orchesterfassung fand auf den Tag genau ein Jahr nach der Gesangsaufführung, am 25. Oktober 1874, ebenfalls im Musikvereinssaal unter der Leitung von Eduard Strauß statt. Die Gesangsversion wurde dann als Nummer 10 der Partitur (Klänge der Heimat) in die Operette eingegliedert. Die Orchesterversion hat ein eigenständiges Leben. Da sie schon vor der Operette entstanden ist, ist sie auch nicht als musikalische Weiterverwendung von Themen der Operette zu betrachten. Die unten erwähnte CD-Einspielung basiert auf einem Arrangement von Hans Swarowsky. Dieser vertrat auch die These, dass die Orchesterfassung des Csardas vorrangig vor der Gesangsfassung sei.

Die Spieldauer beträgt auf der unter Einzelnachweisen angeführten CD 4 Minuten und 34 Sekunden. Je nach der musikalischen Auffassung des Dirigenten kann diese Zeit etwas variieren.

Weblinks 
 Der Csardas aus „Die Fledermaus“ auf der Naxos-online-CD-Beschreibung

Einzelnachweis 

Werk von Johann Strauss (Sohn)
Musik 1873